Перре́н () — французская фамилия.

 Перрен, Ален (род. 1956) — французский футболист.
 Перрен, Гаэтан (род. 1996) — французский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Перрен, Диего (род. 1965) — швейцарский кёрлингист, чемпион Олимпийских игр (1998).
 Перрен, Жак (1941—2022) — французский киноактёр и продюсер.
 Перрен, Жан Батист (1870—1942) — французский физик, лауреат Нобелевской премии (1926).
 Перрен, Ирина Владимировна (род. 1980) — российская балерина.
 Перрен, Кевин ван дер (род. 1982) — бельгийский фигурист, призёр чемпионатов Европы (2007, 2009).
 Перрен, Клод-Виктор (1766—1841) — Маршал Франции, герцог де Беллуно.
 Перрен, Конни (род. 1990) — швейцарская теннисистка.
 Перрен, Лоик (род. 1985) — французский футболист, защитник клуба «Сент-Этьен».
 Перрен де Бришамбо, Марк (род. 1948) — французский дипломат.
 Перрен, Пётр Яковлевич (1782—1837) — генерал-лейтенант, член Совета военно-учебных заведений.
 Перрен, Пьер (1620—1675) — французский поэт.
 Перрен, Филипп (род. 1963) — французский космонавт.
 Перрен, Франсис (род. 1947) — французский актёр, режиссёр и сценарист.
 Перрен, Шарль (1875—1954) — французский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр (1900).
 Перрен, Эмиль (1814—1885) — директор парижской Оперы.
 Перрен, Эрик (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Перрен, Яков Яковлевич (1785—1853) — генерал-лейтенант, начальник артиллерии 1-го пехотного корпуса.

Составная фамилия 
 Абей де Перрен, Эльзар Эммануил Арен (1843—1910) — французский энтомолог.
 Преси, Луи Франсуа Перрен де (1742—1820) — французский генерал-лейтенант, командующий во время обороны Лиона.

См. также 
 Перен
 Перрин (англ. Perrine; Perrin)